Vanya steht für:
 Vanya, Vorname, siehe Wanja (Vorname)
 Vanya, einer der Koluchová-Zwillinge, siehe Andrei und Vanya
 Vanja auf der 42. Straße, letzter Film von Louis Malle
 Vanya (Fernsehserie), eine indonesische Seifenoper
 Vanya, Singular des Elbenvolks Vanyar, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Vanyar
 Vanya, Deckname für die AN602 Wasserstoffbombe.

Ványa ist der Familienname folgender Personen:
 Pál Ványa  (1904–1955), ungarischer Skispringer

Siehe auch:
 Vania, Vanja, Wanja